Тернопільські театральні вечори — перший український стаціонарний театр у Тернополі, що діяв від вересня 1915 до червня 1917.

 Тернопільські театральні вечори (конкурс) — творче змагання народних аматорських театрів Тернопільської області, конкурс імені Леся Курбаса.
 Тернопільські театральні вечори. Дебют — всеукраїнський фестиваль молодої режисури, творче змагання професійних театрів із України, ближнього й далекого Зарубіжжя.